Esperance (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Esperance (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Espérance Sportive de Tunis, club esportiu tunisià.
 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, club de futbol francès de la ciutat de Troyes.